Driekeizerjaar kan verwijzen naar:

Het Driekeizerjaar van 69, zie Vierkeizerjaar
Het Driekeizerjaar van 1888, zie Driekeizerjaar (1888)